Grzegorz Pastuszak (ur. 1976, zm. 2003) – polski hokeista
 Grzegorz Pastuszak (ur. 1977) – polski inżynier